Paderne pode ser:

Portugal 
 Paderne (Albufeira) - freguesia no concelho de Albufeira
 Paderne (Melgaço) - freguesia no concelho de Melgaço

Galiza 
 Paderne (Espanha) - um município da província da Corunha
 Paderne de Alhariz - um município da província de Ourense

Desambiguação